Osoby o tym nazwisku:
 Cees Veerman – holenderski rolnik, nauczyciel akademicki i polityk
 Piet Veerman – holenderski piosenkarz